Dapper peut désigner :

Personnes 

, joueur de baseball américain
Marco Dominic Dapper, un acteur américain né le   à  Hayward, États-Unis;
 Olfert Dapper, un humaniste hollandais du

Lieux 

 le Musée Dapper, un musée parisien consacré aux arts africains.

Informatique 

 Dapper Drake, le nom de code de Ubuntu 6.06 LTS.

Bande dessinée 

Return of the Dapper Men,  bande dessinée écrite par Jim McCann et illustrée par Janet K. Lee.

Homonymie de patronyme